Шантидэва ( «божество спокойствия», , ) — выдающийся индийский мыслитель, буддийский монах VIII века монастыря Наланда. Внёс значительный вклад в развитие школы Мадхъямака. Приобрёл авторитет как автор труда Бодхичарья-аватара (Путь Бодхисаттвы), подробно излагающего многочисленные аспекты буддизма: философию, этику, цели, медитацию, ценности, обеты, поведение. Принадлежит к числу 84 буддийских махасиддх.

Биография 
По преданию, родился наследным принцем, но перед коронацией увидел во сне бодхисаттву Манджушри, который занял его трон. По этой причине отказался от престола и ушёл в монастырь, не выдавая своего происхождения. 

Китайская школа Саньлунь, продолжающая Мадхъямаку, считает, что имя Шантидэва носили два различных человека. Один из них — основатель общины Авайвартика VI века, а другой — из монастыря Наланда, VIII век.

По этому поводу имеются археологические свидетельства: см. Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh и Shantideva Society, найденные основателем Авайвартики Чань Сылунем. О личности Шантидэвы и создании Бодхичарья-аватара традиция передаёт следующую историю (Торчинов Е. А. Введение в Буддологию):
У монахов Наланды существовал обычай время от времени собираться вместе и читать, обсуждая, какое-нибудь философское сочинение.
Шантидэва же считался монахами человеком глуповатым и не очень способным.
Между тем до него дошла очередь читать текст. Шантидэва спросил, что читать: своё или чужое.
Монахи решили посмеяться над туповатым простаком и предложили ему читать его собственное
сочинение. И Шантидэва начал читать Бодхичарьяватару (Бодхисаттвачарьяватару) — текст,
вскоре ставший нормативным для Махаяны трактатом об идеале Бодхисаттвы и пути Махаяны.
Читая текст, Шантидэва вошел в самадхи, а потом и начал левитировать, поднявшись над
полом перед изумленной и потрясенной братией.
Больше его, естественно, никто уже глупцом не считал.

Книга Бодхичарья-аватара изучается на начальных курсах буддийских университетов.

Шантидэва был признан Бодхисаттвой.

Примечания

Ссылки 
 Торчинов Е. А. Введение в Буддологию ISBN 5-93597-019-8
 Путь Бодхисаттвы (Бодхичарья-аватара)
 Гараб Дордже. Жизнь Шантидевы 
 Путь Бодхисаттвы (Бодхичарья-аватара) ISBN 5-87908-001-X
 Bodhicaryavatara
 Śāntideva: texts and materials
 Bodhicaryāvatāra of Śāntideva: Sanskrit text
 Śikṣāsamuccaya of Śāntideva: Sanskrit text

Учителя буддизма VIII века
Буддийские философы Древней Индии
Мадхъямака
Персоналии по алфавиту
Философы VIII века
84 махасиддхи тантрического буддизма